Olmeca es un etnónimo de origen náhuatl que significa habitante del país del hule. Tiene las siguientes connotaciones:

 Olmeca, cultura del Preclásico Medio 
Olmeca-xicalanca, cultura del período Epiclásico
 Olmecas de Tabasco, equipo de béisbol de Villahermosa (Tabasco)
 Olmeca, género de bambú